

Geografia

Australia
 De Witt Island – isola del gruppo delle Maatsuyker Islands, a sud della Tasmania

Stati Uniti d'America
 De Witt – città del Michigan
 De Witt – città della Contea di Carroll, Missouri
 De Witt – villaggio della Contea di Saline, Nebraska

Persone
 De Witt – famiglia olandese
 Andries de Witt (1573-1637) – politico olandese
 Antonio De Witt (1876-1967) – pittore italiano
 Antonio De Witt (1828-1889) – politico italiano
 Cornelis de Witt (1623-1672) – politico olandese
 Jacob de Witt (1589-1674) – politico olandese
 Johan de Witt, o Jan de Witt (1625-1672) – politico e matematico olandese
 Pauline de Witt (1831-1874) – storica francese

Pagine correlate
DeWitt
Witt